El término mastodonte (del griego  μαστός [mastós] 'mama' y ὀδόντος [odóntos], 'diente') se refiere normalmente a alguna especie de los géneros de proboscídeos extintos con dentición bunodonta (múltiples cúspides redondeadas) y pertenecientes a las siguientes familias:

 Familia Mammutidae,
 familia Gomphotheriidae.